Дарчия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Дарчия, Тамара Семёновна (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Дарчия, Шушана Монасовна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.